Калкан може бити:

 Калкан, град у Турској
 Калкан (презиме)
 Калкан (архитектура) (забат), архитектонски елемент